Bernhard Seyfert – ginecologo austriaco
 Carl Keenan Seyfert – astronomo statunitense
 Gabriele Seyfert – ex pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca